Группа D на чемпионате Европы по футболу 2016 — одна из шести групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

В группу D попали действующий чемпион Европы — сборная Испании, а также сборные Чехии, Турции и Хорватии.

Первые матчи в группе будут сыграны 12 июня, заключительные — 21 июня 2016 года. Все шесть матчей состоятся в разных городах Франции.

Турнирная таблица

Сборные

Сборная Испании — трёхкратный чемпион Европы (1964, 2008, 2012).

В отборочном турнире испанцы заняли первое место в группе C, набрав 27 очков, проиграв только один матч.

Сборная Чехии — серебряный (1996) и бронзовый (2004) призёр чемпионата Европы.

В отборочном турнире чехи заняли первое место в группе A, набрав 22 очка.

Сборная Турции — бронзовый призёр Чемпионата Европы 2008.

В отборочном турнире турки заняли третье место в группе A и получили право участвовать в финальной стадии турнира, как сборная имеющая лучшие показатели среди команд, занявших третье место в своей группе.

Лучшее достижение сборной Хорватии на чемпионатах Европы — выход в четвертьфинал турнира (1996, 2008).

В отборочном турнире хорваты заняли второе место в группе H, набрав 20 очков, проиграв лишь один матч.

1 тур

Матч № 5. Турция — Хорватия

Матч № 8. Испания — Чехия

2 тур

Матч № 20. Чехия — Хорватия

Матч № 21. Испания — Турция

3 тур

Матч № 31. Чехия — Турция

Матч № 32. Хорватия — Испания

Примечания

Ссылки 
 Группа D на официальном сайте Uefa.com

Группа D